L'État américain de l'Alabama compte , dont 170 ayant le statut de  et 291 ayant le statut de .

Création et statut 
Pour être incorporées, les communautés doivent compter au moins . Les municipalités de plus de   disposent du statut de  ; les autres étant des .

Liste

Notes et références 

Alabama
Municipalites